Hoogerwerf ist der Familienname folgender Personen:

 Dylan Hoogerwerf (* 1995), niederländischer Shorttracker